Бошко Буха може да се односи на следеће особе:

 Бошко Буха (1926—1943), народни херој из Другог светског рата
 Бошко Буха (1959—2002), полицијски генерал, убијен у атентату 2002. године

Такође, Бошко Буха може да се односи на:
 Филм Бошко Буха
 ТВ серија Бошко Буха
 Позориште Бошко Буха
 Меморијални комплекс Бошко Буха